Джо́н (Джо́нни) Ге́йсберт А́лан Хе́йтинга (, МФА: ; ) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позициях защитника и полузащитника; тренер. Воспитанник амстердамского «Аякса», в составе которого сыграл более 200 матчей.

За сборную Нидерландов провёл 87 матчей и забил 7 голов.

Карьера клубная 

Хейтинга — воспитанник футбольной академии «Аякса». В первой команде он дебютировал 26 августа 2001 года в матче против «Фейеноорда». Вскоре он стал регулярно играть в основном составе команды под руководством Ко Адриансе, а затем и Рональда Кумана, пока не получил тяжёлую травму и выбыл на шесть месяцев. После выздоровления он успел сыграть лишь одну игру и получил новую травму, после которой вновь долго восстанавливался. Второе выздоровление Джона пришлось на начало сезона 2003/04. В первой же игре против «Волендама» он продемонстрировал впечатляющий футбол и до конца сезона был основным центральным защитником клуба.

В сезоне 2004/05 в игре за клуб у Хейтинги случился значительный спад, что ещё больше усугублялось плохими результатами команды и сменой тренеров. К концу 2005 года Джону удалось вновь стать одним из лидеров «Аякса». Всего за амстердамский клуб Джон выступал на протяжении 7 сезонов. За это время он провёл более 200 матчей за клуб во всех турнирах, после чего летом 2008 года перешёл в «Атлетико Мадрид».

В дебютном сезоне Хейтинга сыграл за «» 34 матча и забил 3 гола. В начале следующего сезона сыграл за мадридскую команду ещё 4 игры, после чего перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро.

Дебютировал в «Эвертоне» 13 сентября в игре против «Фулхэма», а всего в сезоне 2009/10 провёл за клуб 35 игр. В сезоне 2010/11 Хейтинга сыграл 31 матч за клуб и забил первый гол в составе «» (в ворота «Бирмингем Сити»). По итогам следующего сезона Хейтинга провёл 38 игр за ливерпульский клуб и был признан игроком года. В сезоне 2012/13 Хейтинга принял участие в 26 матчах чемпионата Англии. В сезоне 2013/14 футболист практически перестал попадать в состав «ирисок» и зимой перебрался в лондонский «Фулхэм». Однако игрок не помог клубу остаться в АПЛ, в связи с чем по окончании сезона Хейтинга продолжил карьеру в берлинской «Герте». В «Герте» Хейтинга провёл один сезон, в котором помог клубу сохранить место в Бундеслиге, после чего вернулся в «Аякс», подписав однолетний контракт.

Карьера в сборной 
Хорошая игра Хейтинги в 2004 году не осталась без внимания тренера национальной сборной Нидерландов Дика Адвоката. Футболиста, ранее выступавшего за молодёжные голландские сборные, пригласили в основную сборную, где он дебютировал 18 февраля 2004 года в товарищеской встрече со сборной США. В том же году Джон принял участие в чемпионате Европы 2004 года, проходившем в Португалии. Команде Нидерландов удалось дойти до полуфинала, а Хейтинга сыграл в трёх играх из пяти.

Летом 2006 года поехал в составе национальной сборной на чемпионат мира в Германии, где он принял участие в трёх матчах из четырёх. В 2008 году вместе со сборной поехал на Евро 2008.

В 2010 году был вызван в сборную для участия в чемпионате мира в ЮАР. Сборная Нидерландов дошла до финала, а Хейтинга принял участие в каждом матче команды и забил 1 гол. В финале был удалён с поля на 19 минуте дополнительного времени игры, незадолго до того, как его сборная пропустила единственный гол в матче (0:1).

26 мая 2012 года стало известно, что Хейтинга в составе сборной отправится на Евро 2012. На турнире Хейтинга принял участие в двух играх сборной, которая завершила своё выступление на групповой стадии.

Статистика

Клубная

В сборной

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпионат Нидерландов
 Чемпион (2): 2001/02, 2003/04
 Вице-чемпион (4): 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08
 Кубок Нидерландов
 Обладатель (3): 2001/02, 2005/06, 2006/07
 Суперкубок Нидерландов
 Обладатель (4): 2002, 2005, 2006, 2007
 Финалист: 2004
Сборная Нидерландов
 Чемпионат Европы
 Бронзовый призёр: 2004
 Чемпионат мира
 Вице-чемпион: 2010

Индивидуальные 
 Футболист года в Нидерландах: 2008/09
 Обладатель нидерландской «Золотой бутсы»: 2008
 Футбольный талант года в Нидерландах: 2003/04
 Игрок года ФК «Эвертон»: 2011/12

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ajax.nl
 Аккаунт на сайте Twitter

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Йонг Аякс»
Тренеры ФК «Аякс» Амстердам